Problem Child bezeichnet:

 Originaltitel der Filmkomödie So ein Satansbraten aus dem Jahr 1990
 Originaltitel der Zeichentrickserie So ein Satansbraten (Fernsehserie)